ФК Спартак се односи на више фудбалских клубова: 

у Србији:
 ФК Спартак Суботица
 ФК Спартак Дебељача
 ФК Спартак Љиг
у Грузији:
 ФК Спартак Цхинвали
у Русији:
 ФК Спартак Москва
у Словачкој:
 ФК Спартак Трнава